Hraniční potok je jméno, které nese několik potoků, mimo jiné:

 Hraniční potok (přítok Betlémského potoka) – pravostranný přítok Betlémského potoka v okrese Ústí nad Orlicí
 Hraniční potok (přítok Blatenského potoka) – levostranný přítok Blatenského potoka v okrese Karlovy Vary
 Hraniční potok (přítok Brodečky) – pravostranný přítok Brodečky v okrese Vyškov
 Hraniční potok (přítok Divoké Bystřice) – levostranný přítok Divoké Bystřice v okrese Teplice
 Hraniční potok (přítok Dračice) - pravostranný přítok Dračice v okrese Jindřichův Hradec
 Hraniční potok (přítok Große Mühl) (Wurmbranderbach) - levostraný přítok Große Mühl v okrese Český Krumlov a v Rakousku
 Hraniční potok (přítok Hané) – levostranný přítok Hané v okrese Přerov
 Hraniční potok (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy v okrese Jihlava
 Hraniční potok (přítok Kateřinského potoka) – pravostranný přítok Kateřinského potoka v okrese Tachov
 Hraniční potok (přítok Křinice), přítok řeky Křinice v okrese Děčín
 Hraniční potok (přítok Kunčinského potoka) – pravostranný přítok Kunčinského potoka v okrese Svitavy
 Hraniční potok (přítok Lohbachu) – pravostranný přítok Lohbachu v okrese Cheb a v Německu
 Hraniční potok (přítok Menší Vltavice) – pravostranný přítok Menší Vltavice v okrese Český Krumlov
 Hraniční potok (přítok Moravské Sázavy) – levostranný přítok Moravské Sázavy v okrese Ústí nad Orlicí
 Hraniční potok (přítok Mumlavy) - pravostranný přítok Mumlavy v okrese Semily
 Hraniční potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy v okrese Uherské Hradiště
 Hraniční potok (přítok Ostravice) – levostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Hraniční potok (přítok Petrovického potoka),  – levostranný přítok Petrovického potoka v okrese Ústí nad Labem
 Hraniční potok (přítok Prudníku) – pravostranný přítok Prudníku v okrese Bruntál a v Polsku
 Hraniční potok (přítok Rybného potoka),  – levostranný přítok Rybného potoka v okrese Ústí nad Labem
 Hraniční potok (přítok Řasnice) – pravostranný přítok Řasnice v okrese Prachatice
 Hraniční potok (přítok Sebnice), přítok řeky Sebnice v okrese Děčín
 Hraniční potok (přítok Slatiny),  (tímto názvem označeny dvě zdrojnice, jedna na státní hranici a druhá z českého vnitrozemí), přítok potoka Slatina v okrese Ústí nad Labem
 Hraniční potok (přítok Studené Vltavy) – levostranný přítok Studené Vltavy v okrese Prachatice
 Hraniční potok (přítok Svatavy) – pravostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Hraniční potok (přítok Schwesnitze) – pravostranný přítok Schwesnitze v okrese Cheb a v Bavorsku
 Hraniční potok (přítok Šebrovky) – pravostranný přítok Šebrovky v okresech Brno-venkov a Blansko
 Hraniční potok (přítok Šumného potoka) – levostranný přítok Šumného potoka v okrese Jeseník
 Hraniční potok (přítok Zschopau), též Polava,  – pravostranný přítok řeky Zschopau v Sasku
 Hraniční potok (přítok Entvy) – pravostranný přítok Entvy u jejího ústí do Anduiny

Související články 
 Hraničný potok